GJS steht für:
 Gusseisen mit Kugelgraphit
 GoJet Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Regionalfluggesellschaft

GjS steht für:
 Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, novelliert als Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GjSM), siehe Jugendschutzgesetz (Deutschland)

Abkürzung